Dirka po Jugoslaviji () je bila vsakoletna etapna kolesarska dirka po Jugoslaviji. Prvič je potekala leta 1937 kot Dirka po Hrvaški in Sloveniji v času Kraljevine Jugoslavije, po premoru zaradi druge svetovne vojne se je nadaljevala leta 1947 v organizaciji Federativne ljudske republike Jugoslavije in kasneje Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1988, med letoma 1994 in 2000 pa v organizaciji Zvezne republike Jugoslavije. Od leta 1998 so lahko nastopali tudi profesionalni kolesarji. Najuspešnejši kolesarji v zgodovini dirke so Franc Škerlj, Rudi Valenčič, Cvetko Bilić, Radoš Čubrić in Jure Pavlič, ki so zmagali po dvakrat.

Zmagovalci

Sklici 

Kolesarska tekmovanja
Športne prireditve v Jugoslaviji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1937
Ukinitve leta 2000